Гран-прі Бельгії 2010 (офіційно LXVI Belgian Grand Prix) — тринадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів «Формули-1», що відбувся 29 серпня 2010 року на трасі Спа-Франкоршам, Спа, Бельгія.

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки:
 Міхаель Шумахер отримав штраф, мінус 10 позицій, через небезпечну їзду на Гран-прі Угорщини.
 Ніко Росберг отримав штраф, мінус п'ять позицій, за заміну коробки передач, після квалфікації.
 Себастьєн Буемі отримав штраф, мінус 3 позиції, за блокування  Ніко Росберга.
 Ніко Глок отримав штраф, мінус п'ять позицій, за блокування Сакона Ямамото.
 Педро де ла Роса отримав штраф, мінус 10 позицій, за зміну двигуна і перевищення ліміту, 8 двигунів за сезон.
 Віталію Петрову не вдалося встановити час на кваліфікації, через занос боліду на мокрій трасі і удару у відбійники.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

Формула-1 — Чемпіонат 2010
Гран-прі Бельгії
Серпень 2010
2010 у бельгійському спорті